Dacre ist der Name folgender Orte:

 Dacre (Cumbria), England 
 Dacre (North Yorkshire), England 
 Dacre (Neuseeland), Neuseeland

Dacre ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Dacre (1771/1772–1825), britische Schriftstellerin
 Hugh Trevor-Roper (Baron Dacre of Glanton; 1914–2003), britischer Historiker
 Hugh Dacre, 4. Baron Dacre (um 1335–1383), englischer Adeliger und Politiker
 Paul Dacre (* 1948), britischer Journalist und Herausgeber

 William Dacre, 2. Baron Dacre (um 1319–1361), englischer Militärangehöriger und Politiker

Dacre steht für:
 Baron Dacre, einen englischen Adelstitel